Чугун:
 Чугун — сплав.
 Чугун — крупный сосуд, горшок из чугуна округлой формы для тушения и варки в русской печи. Небольшой чугун — чугуно́к.

См. также 
 Чугун-1 и Чугун-2 — железнодорожные станции в Липецке